Crura, (l.poj. crus) − szkieletowa część ramion występująca u niektórych ramienionogów.

Crura to jedna z form brachidum. Mają one formę pary wapiennych wyrostków tylnej części skorupki grzbietowej. Wychodzą z przegrody (septum) bądź też z cardinalia. Funkcjonują jako proksymalna podpora i wewnętrzny szkielet dla ramion lofoforu.

Przypisy 

Anatomia ramienionogów
Układ szkieletowy